La saison 2011 du Championnat de Biélorussie de football est la  de la première division biélorusse. Elle regroupe les douze meilleurs clubs biélorusses au sein d'une poule unique qui s'affrontent trois fois durant la saison. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

Le BATE Borissov, tenant du titre depuis 5 ans, conserve son trophée à l'issue de la saison.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point
Les critères de départage en cas d'égalité sont, en priorité décroissante, le nombre de victoires, les confrontations entre les équipes concernées (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués), la différence de buts générale et enfin le nombre de buts marqués.

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage de relégation 
À la fin du championnat, l'avant-dernier du classement affronte le vice-champion de deuxième division lors d'un duel en matchs aller et retour.

|}
Le FC Partizan Minsk est promu en première division tandis que le FK Vitebsk est relégué.

Bilan de la saison

Références

Liens externes 
 football.by
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Biélorussie de football
Biélorussie
Sport en Biélorussie en 2011